Rauhala est un nom pouvant désigner:

Toponymes 
 Rauhala, village à Kittilä
 Rauhala, agglomération du Raïon de Lahdenpohja en République de Carélie
 Rauhala, quartier de Kotka
 Rauhala, musée-auberge à Kouvola

Patronymes
Jukka Rauhala (né en 1959), lutteur olympique finlandais
Kalervo Rauhala (1930-2016), lutteur gréco-romain finlandais
 (né en 1942), homme politique finlandais
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
Pekka Rauhala (né en 1960), lutteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois